William Dunbar ist der Name folgender Personen:

* William Dunbar (Dichter) (1460–um 1520), schottischer Dichter
 William Dunbar of Hempriggs († 1711), schottischer Baronet und Politiker
 William Dunbar (Entdecker) (1750–1810), schottisch-amerikanischer Entdecker
 William Dunbar (Politiker) (1805–1861), US-amerikanischer Politiker
 William Dunbar, 7. Baronet (1812–1889), schottischer Politiker
 William Philipps Dunbar (1863–1922), US-amerikanischer Mediziner